Schleuse (von spätlateinisch  ‚Damm‘, ‚Wehr‘ zu lat.  ‚ausschließen‘, ‚abweisen‘, ‚hindern‘) steht für:
 eine zu beiden Seiten abschottbare Einrichtung mit einem dazwischen liegenden Raum zum Übergang zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Eigenschaften, die nicht vermischt werden sollen (z. B. unterschiedliche Luftdrücke, unterschiedliche Wasserstände, unterschiedliche Hygienebestimmungen (kontaminiert / unkontaminiert, schadstoffbelastet / unbelastet, schmutzig / sauber etc.)):
 ein Bauwerk zum Heben und Senken von Schiffen, siehe Schleuse
 ein Bauwerk zum Absperren eines Hafen- oder Flussbereichs gegenüber einem 'fremden' Zustrom, siehe Sperrschleuse
 eine Vorrichtung zum Ausgleich von Druckunterschieden oder aus Hygienegründen (z. B. OP-Schleuse), siehe Luftschleuse
 ein Gerät zum Ausschleusen von Schüttgütern, siehe Zellenradschleuse
 eine Vorrichtung zum Molchen in Rohrleitungen
 einen Sicherheitsbereich zwischen zwei Räumen oder Abteilungen in Einrichtungen, beispielsweise auf Isolierstationen, siehe Vereinzelungsschleuse 
 Operative Grenzschleusen an der Innerdeutschen Grenze zum Austausch von Dokumenten zwischen Ost und West und dem Passieren der Grenze durch Agenten der DDR. Bekannt wurde die Agentenschleuse im Bahnhof Berlin-Friedrichstraße.
 einen Fluss in Südthüringen, siehe Schleuse (Fluss)
 eine Leitung zur Entwässerung von Grundstücken und Straßen, siehe Straßenablauf
 einen Katheter, über den bei Bedarf andere Katheter oder Instrumente in einen Patienten zu medizinischen Zwecken eingeführt werden können (beispielsweise passagerer Herzschrittmacher, Zentraler Venenkatheter und die Arbeitssysteme bei der Herzkatheteruntersuchung)
 das deutsche Exonym der seeländischen Stadt Sluis.

Orte:
 Schleuse (Eldena), Wohnplatz von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schleuse (Grabow), Wohnplatz von Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Schleuse (Lübz), Wohnplatz von Lübz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Ludwig von der Schleuse (1782–1845), preußischer Generalmajor, 2. Kommandant der Festung Stettin

Siehe auch: